Пётр Долгору́ков: Долгоруков, Пётр Алексеевич (ок. 1614 — 1669) — русский военный и государственный деятель.
 Долгоруков, Пётр Владимирович (1817—1868) — русский общественный деятель, публицист, историк и генеалог.
 Долгоруков, Пётр Дмитриевич (1866—1951) — русский общественный и политический деятель, публицист, товарищ председателя I Государственной думы.
 Долгоруков, Пётр Петрович (1744—1815) — русский генерал.
 Долгоруков, Пётр Петрович (1777—1806) — русский генерал-майор.